Quintus Honoratus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Caelius Honoratus, römischer Suffektkonsul 105
 Quintus Mamilius Honoratus, römischer Offizier